Buzengeiger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Buzengeiger (1771–1835), deutscher Mathematiker, Mineraloge und Hochschullehrer
 Johann Wilhelm Gottlob Buzengeiger (1778–1836), deutscher Uhrmacher und Universitätsmechaniker
 Karl Buzengeiger (Jurist) (1872–1948), deutscher Jurist